Brouwerij Van Assche kan verwijzen naar twee voormalige brouwerijen die in het verleden ook bekendstonden onder de naam Brouwerij Van Assche:

Brouwerij De Blieck, een brouwerij te Aalst
Brouwerij Van Bogaert, een brouwerij te Hamme